CU steht als Abkürzung für:

 Cambridge Union Society, ein Debattierclub im Vereinigten Königreich
 ChristenUnie, eine niederländische Partei
 Chrysler CU, ein PKW-Modell aus dem Jahr 1934
 close-up, Kameraeinstellung im Film, siehe Einstellungsgröße#Nahe Einstellungen (close-ups)
 Colitis ulcerosa, eine chronisch-entzündliche Darmerkrankung
 concurrent user, gleichzeitig auf ein System zugreifende Nutzer, siehe Concurrent-User-Lizenzmodell
 Consumers Union, US-amerikanische Verbraucherorganisation
 control unit, die Steuereinheit eines Computerprozessors, siehe Steuerwerk
 Creighton University, private Universität in Nebraska
 Cubana, kubanischen Fluggesellschaft nach dem IATA-Code  
 Cupro, eine textile Faser
 customs union, englisch für Zollunion
 eine Anlage zur Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragung in den USA
 Staatszugehörigkeitszeichen für Luftfahrzeuge aus Kuba, siehe Luftfahrzeugkennzeichen#Liste der Staatszugehörigkeitszeichen
 Kuba, Ländercode nach ISO 3166
 See you, siehe Liste von Abkürzungen (Netzjargon) #C

CU als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:

 Großbritannien: Swansea
 Moldau: Kreis Chișinău (auslaufend)
 Norwegen: Romerike in der Provinz Viken
 Schweden: Diplomatenkennzeichen für die Niederlande
 Spanien: Provinz Cuenca (auslaufend)
 Türkei: 
 Diplomatisches Korps (grüne Schrift auf weißem Grund)
 Konsularisches Korps (weiße Schrift auf türkisfarbenem Grund)

ĆU als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:

 Serbien: Ćuprija

Cu steht für:

 Cumulus, eine Wolkenform
 Kupfer, ein chemisches Element

cu steht für:

 Altkirchenslawisch, Sprachcode nach ISO 639-1
 credit unit, das ehemalige Leistungspunktesystem an finnischen Hochschulen

.cu steht als Abkürzung für:

 .cu, die länderspezifische Top-Level-Domain (ccTLD) von Kuba

Siehe auch:

CU